Formel E 2014/2015 var den första säsongen av formelbilsmästerskapet Formel E. Den första tävlingen kördes i Peking den 13 september 2014, och den sista i London den 27 juni 2015. Nelson Piquet Jr. vann förarmästerskapet och China Racing vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat

Slutställningar

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Anmärkningar

Referenser

Externa länkar 

Formel E-säsonger
Motorsportevenemang 2014
Motorsportevenemang 2015